Minidisc est un album du groupe de musique électronique Gescom, paru en 1998. Les joueurs en sont Sean Booth and Rob Brown (alias Autechre), et Russell Haswell (du label Or Records).

Seul album du groupe (ses autres productions sont des EP), Minidisc n'était originellement disponible qu'au format MiniDisc avant sa reparution en CD en 2006.

Description 
Minidisc est le premier album à n'avoir été disponible qu'au format MiniDisc (des éditions ultérieures sont disponibles sous format CD ou par téléchargement) et est conçu pour tirer parti de ses fonctionnalités uniques (à l'époque de sa parution), en particulier de la recherche de plage sans pause dans la lecture. Minidisc contient 45 morceaux répartis sur 88 pistes destinées à être lues en mode aléatoire, permettant un arrangement différent à chaque lecture.

Pistes 

Certains titres peuvent contenir des allusions : "Shoegazer" au shoegazing; "Gortex" au Gortex; "Yo! DMX Crew" à DMX Krew; "Stroyer 2" au groupe punk/noise Destroy 2.

Références

Notes 

Album de Gescom
Album musical sorti en 1998